Eine Pfeilerstaumauer  ist eine Bauart des Absperrbauwerks einer Talsperre. Sie besteht meist aus Beton. Durch die Pfeiler wird im Vergleich zu reinen Gewichtsstaumauern weniger Baumaterial benötigt.

Bauweise 
Pfeilerstaumauern sind so genannte „aufgelöste Staumauern“. Sie bestehen aus Pfeilern mit dreieckigem Querschnitt mit freiem Raum zwischen den Pfeilern und aus einer schrägen Wand an der Wasserseite. Die Lasten aus dem horizontalen Wasserdruck werden über die Wand und die Pfeiler in den Untergrund geleitet. Die Belastung des Baugrunds ist wegen der geringen Standfläche verhältnismäßig hoch, deshalb wird unter den Pfeilerfundamenten ausreichend tragfähiger Baugrund benötigt.

Je nach Ausbildung der Pfeiler und der wasserseitigen Wand als Platte oder Gewölbe unterscheidet man:
 Pfeilerkopfstaumauer
 Hohlpfeilerstaumauer
 Pfeilerplattenstaumauer
 Pfeilergewölbestaumauer

Beispiele 
 Oleftalsperre (Eifel)
 Linachtalsperre (Schwarzwald)
 Lago di Lucendro (Schweiz)
 Bütgenbacher Talsperre (Belgien)
 Talsperre Fláje (Tschechien)

Weblinks 
Introduction to Buttress Dams
Buttress Dam: Forces
Key Developments in the History of Buttress Dams

Quellen 

 
Stauanlagentyp